Le tournoi de tennis de Madras 2010 s'est tenu du 4 au . Il confronte, notamment, le  mondial, Stanislas Wawrinka, au tenant du titre, Marin Čilić.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Article connexe 
 Saison 2010 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Notes et références 

Madras
ATP 2010
Sport en Inde en 2010
Tennis en janvier 2010